Валенти́на Сазо́нова:
 Сазонова, Валентина Григорьевна (1955—2009) — дизайнер одежды, автор кукол, общественный и культурный деятель Украины.
 Сазонова, Валентина Фёдоровна (1943—2021) — советский физико-химик.